Шафаренко — украинская и еврейская фамилия.

 Известные носители
 Шафаренко, Инна (Инесса) Яковлевна (1918—1999) — переводчица с испанского и французского языков.
 Шафаренко, Олег Леонидович (род. 1981) — украинский хоккеист.
 Шафаренко, Павел Менделевич (1908—1988) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Шафаренко, Яков Вениаминович (1894—1937) — советский политический деятель.